Lobos (município) — da Argentina
Lobos (Buenos Aires) — cidade da Argentina, capital do município homónimo
Os Lobos — telenovela portuguesa
Los Lobos —  banda de rock mexicano-estadunidense
Lobos (álbum de Jão)
Lobos (Conrado & Aleksandro) — álbum